Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1942 года прошёл с 1 марта по 5 апреля и собрал 10 участников. Рейнир Корнелис Келлер завоевал свой восьмой национальный титул.

 — Рейнир Корнелис Келлер, 15 очков.

 — Йохан Вос , 12 очков.

 — Ад де Грааг, 11 очков.

Место и дата проведения

Результаты

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

1942 год в шашках
Спортивные соревнования в Гааге
Спортивные соревнования в Харлеме
Лейден
1942 год в Нидерландах